Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2019 го́да — 31-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. 
Проведён по такой же системе, как и в прошлом сезоне — «весна-осень» (в 4 круга), в турнире приняли участие 6 клубов предыдущего сезона А Лиги, победитель I лиги — «Паневежис» и победидель переходных матчей — «Паланга». Они сыграли по системе «каждый с каждым» в 4 круга. 
Команда, занявшая 8-е место, вылетает в I лигу; клуб, ставший седьмым, сыграет переходные матчи; команды, занявшие 1-6-е места, сыграют ещё 1 круг.

Лицензирование 
Сразу после окончания сезона-2018 заявки на получение лицензии для участия в А Лиге подали 10 клубов. Среди них были все участники прошлого чемпионата, победитель и второй призёр I лиги.
Первое заседание комитета состоялось 31 января 2019 года. На нём по вопросам лицензирования из 10 клубов, подавших заявки, 4 сразу прошли лицензирование, а 4 команды (Атлантас, Паланга, Стумбрас и каунасский Жальгирис) получили одну неделю на дооформление документации.
Второе заседание состоялось 8 февраля. Прошли лицензирование две команды. Паланга получила лицензию I лиги, а Атлантас не подал никаких документов.

19 февраля Исполнительный комитет федерации в виде исключения разрешил в А лиге стартующего сезона выступать еще двум командам — Атлантасу и Паланге.

Переименование 
Команда «Тракай» поменяла своё название на «Ритеряй» и переехала в Вильнюс.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Пятый круг

Турнирная таблица

Переходные матчи 

|}

Пояснения к таблицам

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2019

Примечания 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2019 году